La Kypello Kyprou 1983-1984 fu la 42ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo dodicesimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 36; erano previsti cinque turni: un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1983-1984

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
1983-84